Вулиця Метрологічна — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

 Вулиця Метрологічна — вулиця у місті Києві.
 Вулиця Метрологічна — вулиця у місті Львові.

Вулиці